Solvognen kan avse:

Solvognen (teatergrupp)
Trundholmsvagnen